Смоленский сельсовет — названия административно-территориальных единиц и муниципальных образований (сельских поселений) в России:

 Смоленский сельсовет — сельское поселение в Смоленском районе Алтайского края.
 Смоленский сельсовет — бывшее название Сельского поселения «Смоленское» в Читинском районе Забайкальского края.
 Смоленский сельсовет — бывшее название Смоленского муниципального образования в Иркутском районе Иркутской области.
 Смоленский сельсовет — бывшее название Смоленского сельского поселения в Северском районе Краснодарского края.